Nikola Burović (pomorac i pjesnik)
Nikola Burović (poslanik)